Фи Кита (φ Кита, Phi Ceti, φ Ceti, сокращ.  Phi Cet, φ Cet) —  группа из 4 звёзд в созвездии Кита.

В средневековой арабской астрономии цепочка звёзд Фи Кита назывались Аль Нитам (). Согласно каталогу звезд в «Техническом меморандуме 33-507 —  Сокращенный каталог звезд, содержащий 537 названий звёзд» — «Аль Нитам» был названием для четырёх звезд: Фи1  как «Аль Нитам I», Фи2 как «Аль Нитам II», звезды Фи3 иФи4 являются «Аль Нитам III» и «Аль Нитам IV», соответственно.

В , звезды Фи1 и Фи3 относится  к созвездию  ()  и входит в астеризм,  ()  что означает «Небесная Свинья» (). 

Ниже приведён список звёзд Фи Кита. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов. (Эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд).

Как видно из приведённого списка звёзды Фи Кита не связаны ни происхождением (их возраст находится в диапазоне от  до ), ни гравитационно  (их расстояния лежат в пределах от  до ).

Примечания 

Кит (созвездие)
Кит, Фи